

Карасай — село, Аккольський район, Акмолинська область
 Карасай — село, Бокейординський район, Західноказахстанська область
 Карасай — село, Єнбекшиказахський район, Алматинська область
 Карасай — село, Жамбильський район, Алматинська область
 Карасай — село, Зайсанський район, Східноказахстанська область
 Карасай — село, Іргізький район, Актюбинська область

Карасай — село, Акбулацький район, Оренбурзька область

Див. також 
 Карасай-батира